Phil Brown (1959) angol labdarúgó, edző
 Phil Brown (1962) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes angol atléta, futó
 Phil Brown (1991) kanadai alpesisíző, olimpikon
 Phil Brown (színművész)